Die Konterrevolution steht für folgende Filme:

 Die Konterrevolution, dritter Teil des fünfteiligen deutschen Fernsehfilms Bürgerkrieg in Rußland von Wolfgang Schleif (1967/68)
 Die Konterrevolution, Alternativtitel des deutschen Dokumentar-Spielfilms Konterrevolution – Der Kapp-Lüttwitz-Putsch 1920 von Bernd Fischerauer (2011)

Siehe auch:
 Konterrevolution